het vertrekken van een schip van de ligplaats
 het stroomafwaarts varen op een rivier; zie Afvaart (rivier)
 De eerste gepubliceerde gedichtenbundel van Gerrit Achterberg uit 1931, zie Afvaart (gedichtenbundel)